Piekaczki (ang. Breadwinners, 2014-2016) – amerykański serial animowany stworzony przez Steve'a Borsta i Gary'ego DiRaffaele'a. Wyprodukowany przez wytwórnię Nickelodeon Animation Studio.

Premiera serialu miała miejsce 17 lutego 2014 roku na amerykańskim Nickelodeon. W Polsce premiera serialu odbyła się 29 września 2014 roku na antenie Nickelodeon Polska.

Opis fabuły 
Serial opowiada o dwóch zabawnych kaczkach – Sylwie (ang. SwaySway) i Bodziu (ang. Buhdeuce), pracujących jako dostawcy chleba na planecie Staw-gea. Razem podróżują w niebieskim vanie z białym znaczkiem chleba z napędem rakietowym, a także przeżywają niesamowite przygody.

Bohaterowie

Główni 
 Sylwo – wysoka kaczka, która lubi rozwozić chleb, jeden z piekaczek. Jest najlepszym przyjacielem Bodzia.
 Bodzio – drugi z piekaczek, mała i otyła kaczka. Jest najlepszym przyjacielem Sylwa.

Drugoplanowi 
 T-Midi – sowa, która jest klientem numer jeden piekaczek. Zna się na każdym chlebie i kolekcjonuje rzadkie rodzaje chleba.
 Ketta – jest łabędziem, która pomaga piekaczkom jak mają problem z vanem rakietą, tworzy różne wynalazki.
 Rambamboo – ropucha, która jest policjantką. Robi wszystko żeby piekaczki miały problemy.
 Pani Prukwa – jest świetlikiem, która zamawia chleb u piekaczek. Raz umówiła się na randkę z T-midim. Zapomina imię Bodzia.
 Chlebostwórca – twórca chleba, postać legendarna, pomaga Piekaczkom gdy mają kłopoty.
 Mega Oonski – bóbr wiking, który nienawidzi piekaczek. Mówi o sobie w trzeciej osobie, raz był wdzięczny za pomoc jemu.
 Pan Pompka – jest bocianem, który pracuje w restauracji. Raz zdenerwował się na Piekaczki i chciał im zabronić chodzić do restauracji.

Epizodyczni 
 Glucia – zwierzątko piekaczek, jest spokojna i przyjacielska.
 Trzy pośladeczki – mały potwór, który był u piekaczek na weekend w odcinku Trzy pośladeczki na weekend, później stał się nastolatkiem.
 Dzidka Kwaczka – kaczka, w której Sylwo się zakochał.

Obsada 
 Robbie Daymond – Sylwo
 Eric Bauza – Bodzio, Zmywarka, Esem
 Alexander Polinsky – Jelly
 S. Scott Bullock – T-Midi
 Kari Wahlgren – Ketta
 Fred Tatasciore – Chlebostwórca
 Audrey Wasilewski – Rambamboo
 Nolan North – Mega Oonski
i inni

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie Nickelodeon Polska – START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Marek Klimczuk

Dźwięk i montaż: 

 Hanna Makowska

 Janusz Tokarzewski

Kierownictwo produkcji: Anna Kuszewska Udział wzięli:

 Krzysztof Szczepaniak – Sylwo
 Paweł Kubat – Bodzio
 Jakub Szydłowski – Chlebostwórca
 Jacek Król –
 Kapitan Oonski
 Lawakret (odc. 1b, 10a, 14, 17b),
 głos mówiący "zostałeś cuchnięty" (odc. 2a),
 krokodyl,
 aktor #2,
 Tatusiek Buła
 Elżbieta Kopocińska -
 głos w tunelu (odc. 1b),
 Ketta,
 pani Potwór
 Tomasz Steciuk
 T-Midi,
 Zmywarka (odc. 3b, 13b),
 stawny miś #2
 Monika Wierzbicka –
 pani Prukwa,
 stawny miś #3
 Anna Apostolakis – Rambamboo
 Wojciech Paszkowski –
 Potworza Mama (odc. 2b, 5a, 7b, 9a),
 Kapitan Gęsinkton (odc. 5a),
 tata Sylwa (odc. 14),
 pan Frutek (odc. 16a)
 Joanna Pach-Żbikowska –
 Trzy Pośladki (odc. 2b),
 Dybka ,
 stawny miś #1,
 Krystyna Szczękościsk
 Robert Tondera –
 potwór ze stawu (odc. 6b, 15b),
 żółw (odc. 14),
 jeden z kretów,
 Lord Pizza,
 stary kaczor,
 udzielający ślubu ,
 pan Potwór,
 Pan Rogowiec,
 koleś
 Marek Robaczewski – pan Pompko
 Cezary Kwieciński –
 Gęśduch (odc. 13b),
 Trzy Pośladeczki / Tripape,
 Sternik
 Anna Sztejner –
 mama Sylwa (odc. 14),
 Renia (odc. 16a)
 Piotr Bąk –
 potwór (odc. 15b),
 Steven Kwakberg,
 Sędzia spod lasu,
 Śmieć Bandyta
 Jacek Kopczyński -
 Esem,
 aktor #1,
 kowboj
 Beata Jankowska-Tzimas – Robotoaleta 30000
 Adam Krylik –
 głos narratora,
 Kiblowy Potwór,
 Pupa (Franciszek)
 Brygida Turowska – Duża Mama
 Krzysztof Szczerbiński –
 aktor grający Sylwa,
 Komandor Koncza
 Grzegorz Kwiecień –
 aktor grający Bodzia,
 Kapitan Kamień
i inni

Lektor: Marek Robaczewski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Seriale telewizyjne zakończone w 2016
Programy telewizji Nickelodeon